USS Cleveland, ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Cleveland, Ohio.

 El primer  fue un crucero protegido dado de alta en 1903, y desguazado en 1930.

 El segundo  fue un crucero ligero dado de alta en 1942 y activo durante la Segunda Guerra Mundial.

 El tercer  fue un transporte anfibio del tipo LPD, en servicio desde 1967 a 2011.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos